En Pologne, Przybyszów peut faire référence à :

 Przybyszów, village de la voïvodie de Basses-Carpates,
 Przybyszów, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Przybyszów, village de la voïvodie de Łódź,
 Przybyszów, village de la voïvodie de Lubusz,
 Przybyszów, village de la voïvodie de Sainte-Croix.